Список храмов Узбекистана — перечень важнейших культовых сооружений для совершения богослужений и религиозных обрядов, в разные годы действовавших на территории современной Республики Узбекистан.

Легенда 
В список включены данные: название храма; его месторасположение; ключевые даты; иллюстрации.

Список

См. также 
 Список православных храмов Узбекистана

Литература 
 Буклет с фото и описанием «Поездки по городам и селам Русского Туркестана». Осмотрены и сфотографированы села и города — Воскресенское, Благовещенское, Богородицкое, Русское, Спасское, Чиназкое, Янгиюльское и другие всего около 100 фото и 54 текстов. СПБ, 1900.
 Остроумов Н. П. — «отчет Туркестанской учительской семинарии за 25 лет её существования». Ташкент, 1904.
 РГИА, ф.806,оп.8, д.462. Клировая ведомость церкви за 1905 г.
 Книга «Переселенческое дело в Туркестанском крае» СПБ, 1911.
 РГИА, ф.806,оп.10,д.447 Клировая ведомость церкви за 1912 г.
 Цитовичъ Г. А. Храмы Арміи и Флота, Пятигорскъ, 1913, С. 464.
 Караваева Ф. Б. «Голодная степь в её прошлом и настоящее». Территория которой была огромна. Петроград, 1914.
 Голенберг В. А. «Окно в прошлое». Ташкент 2002 год.
 Голенберг В. А. «Старинные храмы туркестанского края». Ташкент 2011 год.

Ссылки 
 Список приходов Ташкентской и Узбекистанской Епархии

Списки церквей